Die Open BNP Paribas Banque de Bretagne Quimper 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Februar bis 6. März 2016 in Quimper stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Quimper